О́льга Ле́вина:
 Левина, Ольга Вадимовна (род. 1961) — советская шашистка.
 Акопян (Левина), Ольга Сергеевна (род. 1985) — российская гандболистка.